Maison Sewell, maison à Deschambault-Grondines (Québec)
 Maison Sewell : maison à Québec (Québec)